Osoby o tym nazwisku:
 Olga Guillot − kubańska piosenkark
 Vicente Guillot − hiszpański piłkarz